Er zijn talloze zwarte stenen. Vereerd werden en worden onder andere:

 De Zwarte Steen (Mekka), in de buitenwand van de Ka'aba in Mekka
 Zwarte steen van Emesa, Een heilige steen die in de Tempel van Elagabal in Rome werd vereerd
 Lapis niger, het oudst bekende heiligdom op het Forum Romanum